Тэцуя Тоцука (; ) — японский футболист и тренер. Выступал за сборную Японии.

Клубная карьера 
Тоцука начал карьеру в молодёжной команде «Верди Кавасаки» (ранее — «Ёмиури»), а с 1979 года стал игроком основного состава. За это время клуб 5 раз выигрывал чемпионат Японии, 3 раза Кубок лиги и 3 раза Кубок Императора. Это была золотая эра в истории «Верди Кавасаки», а Тоцука становился лучшим бомбардиром в сезонах 1984 и 1990/91. В 1992 году лига JSL подверглась реформированию, конечной целью которой было создание новой Джей-лиги. После этих преобразований Тоцука потерял возможность играть. В 1994 году он вернулся в футбол в качестве игрока клуба «Касива Рейсол». В 1995 году завершил карьеру.

Карьера в сборной 
В декабре 1980 года Тоцука был вызван в сборную Японии на отборочные матчи к чемпионату мира 1982 года. Его дебютом стала встреча с Сингапуром 22 декабря. В 1982 он провел один матч на Азиатских играх. В следующий раз он был вызван в национальную команду в 1985 году для участия в отборочных матчах к чемпионату мира 1986 года. Игрой со сборной Южной Кореи Тоцука завершил выступления за Японию. Всего он провел 18 матчей и забил 3 гола за сборную.

Тренерская карьера 
В 2006 году Тоцука подписал контракт с клубом японской региональной Лиги «Гифу». Под его управлением клуб повысил свой уровень и вышел JFL. Однако в июне 2007 года он был уволен. После этого в сентябре Тоцука подписал контракт с командой региональной лиги «МИО Бивако Сига». И также помог клубу выйти в JFL. В 2008 году Тоцука перешел в клуб региональной лиги «Матида Зельвия» и повторил предыдущие тренерские достижения, повысив уровень выступления команды. В конце сезона 2009 года ушел в отставку с поста главного тренера «Матида Зельвия». В 2011 году подписал контракт с командой региональной лиги «Сагамихара», однако в мае он был уволен.

Достижения

Командные 
  «Верди Кавасаки»
 Победитель JSL D1: 1983, 1984, 1986/87, 1990/91, 1991/92
 Обладатель Кубка Императора: 1984, 1986, 1987
 Обладатель Кубка лиги: 1984, 1986/87, 1987/88, 1992
 Обладатель Кубка Джей-лиги: 1992

Личные достижения 
 Лучший бомбардир JSL D1: 1984, 1990/91

Статистика

В клубе

В сборной

Голы за национальную сборную

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте National Football Teams
 Профиль на сайте Japan National Football Team Database
 Профиль на сайте J.League Data Site

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «Токио Верди»
Игроки ФК «Касива Рейсол»
Футбольные тренеры Японии
Тренеры ФК «Сагамихара»